Zawody na dystansie 200 m stylem dowolnym mężczyzn podczas 16. Mistrzostwa Świata w Pływaniu rozegrano w dniach 3-4 sierpnia 2015 r. na stadionie Kazań Ariena w Kazaniu. Na starcie stanęło 80 pływaków z 69 krajów. Złoty medal zdobył reprezentant Wielkiej Brytanii, James Guy, srebrny Chińczyk Sun Yang, a brązowy Niemiec Paul Biedermann.

Terminarz

Rekordy 
Źródło:

Tło

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2015 r., do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozegrano 3 sierpnia o godzinie 10:27 czasu lokalnego.

Półfinały 

Półfinały rozegrano 3 sierpnia o godzinie 18:42 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał został rozegrany 4 sierpnia o godzinie 17:32 czasu lokalnego.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015